Roze kan som auktorsförkortning betyda:

 Janis A. Roze
 Ernest Roze

Robotskapade auktorsförkortningar